dzielnica miasta – jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla lub zwyczajowa nazwa części miasta,
 dzielnica powiatu – jednostka podziału administracyjnego powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock w latach 1952–1957
 dzielnica – część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (także dzielnica senioralna),
 dzielnica przyrodniczo-leśna – część krainy przyrodniczo-leśnej,
 dzielnica historyczna – część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo (np. Śląsk, Kaszuby, Podhale itp.) lub położeniem (np. dzielnica mieszkaniowa itp.)

W Polsce:

 Dzielnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice
 Dzielnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Dzielnica – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Dzielnica – dawna gromada

Ponadto:
 Dzielnica! – węgierski film animowany z 2004
 Dzielnica (film) – amerykański film sensacyjny z 1992